Копиловци () — село в Болгарии. Находится в Кюстендилской области, входит в общину Кюстендил. Население составляет 654 человека.

Близ села расположен Копиловцкий монастырь, находящийся в юрисдикции Церкви ИПХ Греции (Синод Каллиника).

Политическая ситуация 
В местном кметстве Копиловци, в состав которого входит Копиловци, должность кмета (старосты) исполняет Иван Георгиев Петров (Болгарская социалистическая партия (БСП)) по результатам выборов правления кметства.

Кмет (мэр) общины Кюстендил — Петыр Георгиев Паунов (коалиция в составе 3 партий: Демократы за сильную Болгарию (ДСБ), Союз демократических сил (СДС), партия «АТАКА») по результатам выборов.

Ссылки 
 Статистика населения

Сёла Кюстендилской области